Peter Weibel ist der Name folgender Personen:

* Peter Weibel (1898–1996), Pseudonym der deutsch-baltischen Übersetzerin russischer Literatur und Schriftstellerin, siehe Josi von Koskull
 Peter Weibel (Künstler) (1944–2023), österreichischer Künstler, Kurator und Kunsttheoretiker
 Peter Weibel (Autor) (* 1947), Schweizer Arzt und Lyriker 
 Peter Weibel (Radsportler) (1950–2017), deutscher Radrennfahrer und -trainer
 Peter Fässler-Weibel (1948–2011), Schweizer Paar- und Familientherapeut